Scheufelen bezeichnet

 die Papierfabrik Scheufelen in Lenningen
 die Krankenkasse BKK Scheufelen in Kirchheim unter Teck

 den Familiennamen von
 Adolf Scheufelen (1864–1941), deutscher Unternehmer
 Gisela Meister-Scheufelen (* 1956), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Karl Scheufelen (1823–1902), deutscher Unternehmer, Papierfabrikant
 Karl-Erhard Scheufelen (1903–1992), deutscher Unternehmer
 Klaus Heinrich Scheufelen (1913–2008), deutscher Unternehmer und Landespolitiker (CDU) 

Siehe auch:
 Scheufele